Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000 (група С) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 20 березня по 26 березня 2000 року в китайському місті Пекін.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

група С